Skepp ohoj! kan syfta på:

 Skepp ohoj! (film, 1924)  – amerikansk spelfilm av Buster Keaton
 Skepp ohoj! (film, 1931) – svensk spelfilm av Gustaf Edgren med Fridolf Rudin
 Skepp ohoj! (film, 1936) – dansk spelfilm av Alice O'Fredericks och Lau Lauritzen jr.
 Skepp ohoj – Kapten Anka – amerikansk animerad kortfilm med Kalle Anka från 1956
 Skepp ohoj (film, 2013) – svensk dokumentärkortfilm av Peter Gaszynski och Gunnar Magg